La formula molecolare C18H23N1O3 può indicare:
 Dobutamina
 Diidrocodeina

Formule molecolari